Hastie ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Hastie (1935–2010), schottischer Rugby-Union-Spieler
 Jake Hastie (* 1998), schottischer Fußballspieler 
 Reid Hastie (* 1947), US-amerikanischer Sozialpsychologe
 Robert James Hastie, britischer Plasmaphysiker
 William H. Hastie (1904–1976), US-amerikanischer Jurist

Siehe auch:
 Hasty